Thomas Birk ist der Name folgender Personen:

* Thomas Birk (Politiker) (* 1961), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Thomas Birk (Fußballspieler) (* 1988), deutscher Fußballspieler